

Теренкольський сільський округ — адміністративна одиниця, Казталовський район, Західноказахстанська область
 Теренкольський сільський округ — адміністративна одиниця, Теренкольський район, Павлодарська область

Див. також 
 Теренкольський район